«Под куполом» может означать:

Массовое искусство
 «Под куполом» — роман (2009) Стивена Кинга.
 «Под куполом» — американский телесериал (2013—2015) по мотивам одноимённого романа.
 «» — китайский документальный фильм 2015 года.

См. также
 Купол (значения)